Михаи́л Сафро́нович Сини́ца (; 8 ноября 1913 года, с. Орловец, Киевская губерния, — декабрь 1985 года, Киев) — хозяйственный, государственный и партийный деятель Украинской ССР; Первый секретарь Киевского городского (1950—1960), Одесского областного (1961—1963, 1964—1970), Одесского промышленного областного (1963—1964) комитетов КП Украины.

Биография 
В 1935 г. окончил механический факультет Киевского политехнического института. В 1936—1941 гг. работал на судостроительном заводе «Ленинская кузница» в Киеве: инженер-конструктор, начальник группы, начальник сектора. В 1941—1944 гг. — начальник конструкторского сектора завода в Татарской АССР. В 1942 г. вступил в ВКП(б). В 1944—1950 гг. продолжил трудиться на судостроительном заводе «Ленинская кузница» — начальником конструкторского отдела, заместителем главного инженера, затем директором завода.

С 1950 г. — на партийной работе. В 1950—1960 гг. — первый секретарь Киевского городского комитета КП(б)—КП Украины. С июня 1960 по март 1961 г. возглавлял Украинский республиканский Совет профсоюзов. С 8 февраля 1961 по 8 мая 1970 г. — первый секретарь Одесского областного комитета КП Украины (с 10 января 1963 по декабрь 1964 г., в период разделения обкомов на промышленные и сельские, был первым секретарём Одесского промышленного обкома партии).

С мая 1970 по 1973 г. возглавлял Главное управление речного флота при Совете Министров Украинской ССР.

Избирался делегатом XVII (1952), XVIII (1954), XIX (1956), XXI (1960), XXII (1961) и XXIII (1966) съездов Компартии Украины, все эти годы (1952—1971) состоял членом ЦК КП Украины. Избирался также делегатом XXII (1961) и XXIII (1966) съездов КПСС, с 31 октября 1961 по 30 марта 1971 г. состоял членом ЦК КПСС. Государственный и партийный деятель

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го (1950—1954; член Совет Союза от Киевской области), 4-го (1954—1958; член Совет Союза от Киевской области), 5-го созывов (1958—1962; член Совета Национальностей от Украинской ССР), 6-го (1962—1966; член Совета Национальностей от Украинской ССР), 7-го созывов (1966—1970; член Совета Национальностей от Украинской ССР).

Выйдя на пенсию в 1973 г., жил в Киеве.

Награды 
 три ордена Ленина, Орден Трудового Красного Знамени,  Серебряная Медаль Мира имени Жолио Кюри

Память 
23 марта 2007 г. спущен на воду сухогруз «Михаил Синица», построенный по заказу судоходной компании «Укрречфлот».

См. также 
 Тёщин мост

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского политехнического института
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Инженеры Украины
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Одесского обкома КП Украины
Депутаты Совета Национальностей 7-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Национальностей от Украинской ССР
Делегаты съездов КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Первые секретари Киевского горкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва